Mistrzostwa Europy U-18 w Rugby Union Mężczyzn 2005 – szóste mistrzostwa Europy U-18 w rugby union mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby union o zasięgu kontynentalnym organizowane przez FIRA–AER mające na celu wyłonienie najlepszej w Europie męskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat osiemnastu. Zostały rozegrane w formie czterech turniejów w czterech hierarchicznie ułożonych dywizjach w okresie od 19 marca do 29 maja 2005 roku. W walce o tytuł mistrzowski wzięło udział osiem zespołów, pozostałe drużyny, które przystąpiły do rozgrywek, wystąpiły zaś w niższych dywizjach.

Informacje ogólne 
Trzydzieści jeden uczestniczących reprezentacji zostało podzielonych na cztery – trzy ośmiozespołowe i najniższą siedmiozespołową – hierarchicznie ułożone dywizje i rozstawione w nich według wyników osiągniętych w poprzednich mistrzostwach oraz turnieju eliminacyjnym do Dywizji C. Mecze zostały rozegrane systemem pucharowym, a w najniższej poprzedzone jeszcze systemem kołowym, w ciągu sześciu meczowych dni pomiędzy 19 do 26 marca 2005 roku na stadionach we Flandrii.

Tytuł mistrzowski zdobyli Anglicy, w niższych dywizjach zwyciężyły odpowiednio Portugalia, Łotwa i Węgry.

Pomiędzy dywizjami istnieje system awansów i spadków – a w związku z przystąpieniem do zawodów Walii najsłabsze dwa zespoły dywizji A, B i C zostały zastąpiony odpowiednio przez zwycięzcę dywizji B, C i D.

Dywizja A

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Dywizja B

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Dywizja C

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Dywizja D

Grupa D1

Grupa D2

Finał

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona FIRA-AER 

Mistrzostwa Europy U-18 w rugby union mężczyzn
2005 w rugby union
2005 we Francji